Супинатор может означать:

 Супинатор (мышца предплечья) — мышца предплечья глубокого слоя задней группы
 Супинатор (стелька) — деталь обуви